Ивашковцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ивашковцы — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Ивашковцы — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Украина 
 Ивашковцы — село в Шаргородском районе Винницкой области.
 Ивашковцы — село в Турковском районе Львовской области.
 Ивашковцы — село в Збаражском районе Тернопольской области.
 Ивашковцы — село в Новоушицком районе Хмельницкой области.
 Ивашковцы — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.